Maryna Gąsienica-Daniel (ur. 19 lutego 1994 w Zakopanem) – polska narciarka alpejska. Młodsza siostra Agnieszki Gąsienicy-Daniel, również reprezentantki Polski w narciarstwie alpejskim, trzykrotna olimpijka (Soczi 2014, Pjongczang 2018, Pekin 2022).Mistrzyni i wielokrotna medalistka ,mistrzostw Polski.Zaliczana jest do czołówki światowej w Slalomie Gigancie.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 20 listopada 2009 roku podczas zawodów FIS Race w Tärnaby, gdzie zajęła 24. miejsce w slalomie. W 2010 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Regionie Mont Blanc, gdzie jej najlepszym wynikiem było 50. miejsce w supergigancie. Jeszcze pięciokrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Quebecu w 2013 roku, gdzie była piąta w gigancie.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 28 grudnia 2011 roku w Lienzu, gdzie nie ukończyła giganta. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 24 lutego 2017 roku w Crans-Montana, zajmując 26. pozycję w superkombinacji. W 2014 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie zajęła 32. miejsce w gigancie. Zajęła też między innymi 23. miejsce w superkombinacji podczas mistrzostw świata w Sankt Moritz w 2017 roku.Od sezonu 2020/2021 kilkanaście razy zajmowała miejsca  w pierwszej dzięsiątce zawodów Pucharu świata w slalomie Gigancie. 

Zajęła 8. miejsce w Gigancie na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 2022. Jest to najlepszy olimpijski wynik w polskim kobiecym narciarstwie alpejskim od 6. miejsca Małgorzaty Tlałki w ZIO w Sarajewie 1984 roku.

Medalistka mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych (w tym seniorów).

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
do uzupełnienia wyniki z lat 2011-16

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Polscy narciarze alpejscy na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1994
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013